Staniforth ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Staniforth (* 1992), englische Fußballspielerin
 Ron Staniforth (1924–1988), englischer Fußballspieler
 Scott Staniforth (* 1977), australischer Rugby-Union-Spieler